Arnaboldi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Arnaboldi (* 1987), italienischer Tennisspieler
 Michele Arnaboldi (* 1953), Schweizer Architekt